Фулла

 Фулла (древнесканд. Fulla) — в скандинавской мифологии богиня, прислужница Фригг, знающая её сокровенные помыслы.
 Фулла, Людовит (1902—1980) — словацкий живописец и график.